Spojení písmen A a C může mít různé významy:

AC 
 BR-AC – kód ISO 3166-2 pro stát Acre
 BS-AC – bývalý kód ISO 3166-2 pro Acklins and Crooked Islands
 CF-AC – kód ISO 3166-2 pro prefekturu Ouham
 Praha – jedna z bývalých státních poznávacích značek československých a českých vozidel
 střídavý proud (z anglického alternating current)
 acetátové hedvábí
 absolutní výška (z anglického absolute ceiling) – míněno dosažená za optimálních podmínek
 Adult contemporary – hudební styl
 běžný účet (z anglického account current) – druh bankovního konta
 po Kristu (z anglického after Christ) – našeho letopočtu
 Air Canada – kanadská letecká společnost
 Apoštolská církev – Letniční církev
 Atlas Centaur – dvoustupňová raketa USA
 klimatizace (z anglického air-condition(ing))
 Atlantická charta (z anglického Atlantic Charter)
 Atlantická rada (z anglického Atlantic Council)
 mateřská letadlová loď (z anglického aircraft carrier)
 autorská korektura (z anglického author's correction) – jeden z druhů korektur
 odvolací soud (z anglického appeal court)
 Air Corps (anglicky letecké sbory)
 Advisory Committee (anglicky poradní výbor)
 výška těla v kohoutku (z latinského altitudo corporis) – u zvířat
 atletický klub (z anglického athletic club)
 automobilový klub (z anglického automobile club)
 amatérský klub (z anglického amateur club)
 axiom výběru – matematické tvrzení z oblasti teorie množin
 Audio Codec, např. AC'97, který je de facto standardem zvukových karet na PC po éře Sound Blaster
 AC (automobilka) – Americký výrobce sportovních automobilů.
 Associazione Calcio – italsky "klub kopané", např. AC Milan, v češtině se používá zkratka FK – fotbalový klub
 Athletic Club – např. historický klub AC Královské Vinohrady z roku 1893
 Association Club – např. Asociace sportovních klubů AC Sparta Praha sdružující na 20 různých sportovních klubů
 Assassin's Creed – série počítačových her vydávaných firmou Ubisoft Entertainment
 astrální cestování – podle některých náboženství a esoterických učení, proces, kdy je možné dočasně opustit své žijící fyzické tělo pomocí těla astrálního (či duše) a cestovat v astrální rovině mimo prostor i čas, zatímco je astrální tělo stále spojené s tím fyzickým

Ac 
 aktinium (z latinského actinium) – chemický prvek
 acetyl – chemická funkční skupina
 vysoká kupa (z latinského altocumulus) – druh oblaků

A. C. 
 střídavý proud (z anglického Alternating Current)

ac 
 účet (z anglického account)
 akr (z anglického acre) – jednotka plošného obsahu

aC 
 attocoulomb – násobek (atto) jednotky elektrického náboje (1 aC = 10−18 Coulombu)
 abcoulomb – jednotka elektrického náboje v soustavě CGS, též zkr. abC (1 abC = 10 Coulombů)

aC 
 Coriolisovo zrychlení

ac. 
 kyselina (z latinského acidum)
 účet (z anglického account)
 akutní (z latinského acutus)

a. c. 
 běžný rok, běžného roku (z latinského anni currentis, příp. francouzského année courante)
 před jídlem (z latinského ante cibos) – na lékařských receptech

a. C. 
 před Kristem (z latinského ante Christum) – před naším letopočtem

A/C 
 běžný účet (z anglického account current) – druh bankovního konta
 letadlo (z anglického aircraft)

a/c 
 běžný účet (z anglického account current) – druh bankovního konta

.ac 
 .ac – internetová doména nejvyššího řádu pro Ascension

Značky